La liste des footballeurs internationaux hongrois comprend tous les joueurs de football  en équipe de Hongrie A.

Liste des joueurs 

Liste mise à jour après le match Pays de Galles-Hongrie du .

Références

Lien externe 
  Hungary international caps | European football sur eu-football.info

Hongrie
Liste